The Last Ship steht für:

 The Last Ship (Album), ein Album von Sting aus dem Jahr 2013
 The Last Ship (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 2014–2018
 The Last Ship (Musical), ein Musical aus dem Jahr 2014
 The Last Ship (Roman), einen Roman von William Brinkley aus dem Jahr 1988